Dallos, felvidéki település
 Dallos, családnév
 Dallos, anime, az első OVA